Кэ́ти О́вертон-Клэ́пем (; урождённая Кэ́ти О́вертон, ; род. 19 июля, 1969, Виннипег, Манитоба, Канада) — канадская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого (в командах других скипов играла основном на позиции третьего).

Одна из наиболее титулованных женщин-кёрлингистов Канады: чемпион мира (2008), вице-чемпион мира (1995), бронзовый призёр чемпионата мира (2010). Пятикратный чемпион Канады (, , , , ).

В 2018 году введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает «мамой целый день» ().

Замужем. Муж — Майк Клэпем (), поженились в 1995. Двое детей: сын Эндрю (, род. 1998), дочь Маккензи (, род. 2002).

Отец Кэти, Дуг Овертон () был (на начало 2009) начальником скаутов (занимающихся поиском и подбором возможных кандидатов в состав спортивного клуба) хоккейного клуба Даллас Старз, играющего в НХЛ, и в 1999 году Кубок Стэнли (главный приз НХЛ) «гостил» в их доме.

Примечания

Ссылки 
 Cathy Overton-Clapham – Curling Canada Stats Archive
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Тренеры по кёрлингу Канады